Međukoštani mišići može se odnositi na mišiće:

 između kosti zapešća šake 
 hrpteni međukoštani mišići šake (lat. musculi interossei dorsales manus)
 dlanski međukoštani mišići (lat. musculi interossei palmares)
  između kosti donožja stopala
 hrpteni međukoštani mišići stopala (lat. musculi interossei dorsales pedis)
 tabanski međukoštani mišići (lat. musculi interossei plantares)